Stati Uniti d'America
Luling – census-designated place della Parrocchia di St. Charles, Louisiana
Luling – città della Contea di Caldwell, Texas